Rura (god), een inheemse godin uit de Romeinse tijd die bij Roermond vereerd werd
Rura (India), een plaats in India